La Gueule du loup est un roman belge de Max Servais publié en 1942.
 La Gueule du loup est un film français de Michel Léviant sorti en 1981.
 La Gueule du loup (La boca del lobo) est un film hispano-péruvien de Francisco J. Lombardi sorti en 1988.
 La Gueule du loup est un film français de César Campoy sorti en 2001.
 La Gueule du loup est une chanson de Daan sur l'album Simple (2010).